Вулиця Квіткова (Сєвєродонецьк)
 Вулиця Квіткова (Черкаси)

Вулиці